Дуди:

 Дуди — село в Ульчском районе Хабаровского края.
 Дуди, Элисон (род. 1966) — ирландская актриса, модель.